Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Atchison  () :
 le comté d'Atchison, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté d'Atchison, situé dans l'État du Missouri.

Les deux tirent leur de David Rice Atchison (1807-1886), un sénateur américain.